Wilhelminenthal ist der Ortsname von

 Wilhelminenthal (Jarmen), Ortsteil der Stadt Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelminenthal (Milower Land), Ortsteil der Gemeinde Milower Land in Brandenburg
 Wilhelminenthal (Waldhufen), Ortsteil der Gemeinde Waldhufen in Sachsen
 Wilhelminental, Ortsteil von Deutsch Kessel, Kreis Grünberg, Schlesien, seit 1945: Ługowo, Dorf  in der Landgemeinde Zielona Góra in der polnischen Woiwodschaft Lebus
 Wilhelminental, Ortsteil von Kallischken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, untergegangener Ort im Powiat Piski in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren